Кубок Литви з футболу 2013–2014 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул ввосьме здобув «Жальгіріс» (Вільнюс).

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|8 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|15 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|19 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|20 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|30 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|31 серпня 2013

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 вересня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 жовтня 2013

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#97deff;"|22 жовтня/6 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|23 жовтня/6 листопада 2013

|}

Півфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|8/29 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|9/30 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 

2013—14
Литва
Литва